«If Love Was a Crime» () — сингл болгарской певицы Поли Геновой, который она представила в конкурсе «Евровидение-2016» в Стокгольме.

«If Love Was a Crime» написана композиторами Symphonix International — Бориславом Милановым, Себастияном Арманом и Йоаким Перссон в сотрудничестве с Поли Геновой. В работе над текстом помог Ник Кершоу. Песня вышла 20 марта, а видеоклип был выпущен 21 марта 2016 года, благодаря БНТ и Universal Music Group.

Поли Генова исполнила песню во втором полуфинале в конкурсе «Евровидение-2016» 12 мая 2016 года в Эрикссон-Глоб. В качестве бэк-вокалисты участвовали Борислав Димитров, Сезар Сампсон, Десислава Христова, Елизабет Нешева и Яна Балева. В финале 14 мая по результатам голосования песня набрала 307 очков и получила 4 место.

После Евровидение-2016 «If Love Was a Crime» заняла 200-е место в британском чарте синглов, достигла пика в топ-80 в Австрии, Бельгии, Шотландии и Швеции и стала №1 в Болгария и Сербия.

Несмотря на успех, песня была удалена с платформ цифровой музыки после окончание первоначального соглашения с Universal Music Group. Кампания на веб-сайте Pop Activism привела к заключению нового соглашения между правообладателями Болгарское национальное телевидение и дистрибьютором Universal в апреле 2018 года. После это песня вернулась на цифровые музыкальные платформы.

Композиция

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Видеоклип песни на сайте «YouTube»

Песни на английском языке
Песни на болгарском языке
Многоязычные песни
Песни Болгарии на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2016»